Walnut Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Walnut Park Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 100007348
 Walnut Park Historic District (New York), ID-Nr. 83001755